Андриамихадза (, ? — 1833, Имерина) — малагасийский государственный и военный деятель, премьер-министр мадагаскарского королевства Имерина в 1828—1833 годах.

Биография 
Сын малагасийского дворянина Рацитатанина, племянника первого короля Мадагаскара Радамы I. Его отец за участие в восстании был казнён в 1822 году.

В середине 1820-х годов Андриамихадза служил военным офицером, командовавшим войсками. В молодости он стал сторонником королевы Ранавалоны I в её борьбе за власть после смерти Радамы I. Благодаря его поддержке в вооруженных сил Мадагаскара, подавил выступление офицеров, которые пытались возвести на престол принца Ракатобе, сына старшей сестры покойного короля, в результате чего стало возможным восшествие на престол Ранавалоны I.

Вскоре после этого Андриамихадза, будучи близким советником королевы, был назначен её премьер-министром, а также главнокомандующим. Андриамихадза часто характеризуется как первый человек, который занимал должность премьер-министра или главного министра на Мадагаскаре. Реформатор, способствовавший развитию образования на острове. Будучи обращённым в христианство, был сторонником европеизации.

Андриамихадза был одним из любовников Ранавалоны I и после её воцарения неофициально считался её мужем. Историки считают, что Радама II был сыном любовника Ранавалуны I молодого офицера Андриамихадза, так как король Радама I умер за девять месяцев до его рождения.

Группа из соперников и недоброжелателей Андриамихадза, включая Райнихару, обвинила его в измене, в результате Ранавалона I сначала удалила его от двора и лишила занимаемых должностей, а после того, как было заявлено, что он завёл роман с принцессой, приказала его казнить.

Похоронен в Намехане на Мадагаскаре.

Примечания

Литература 
 Campbell, Gwyn (2020). The Travels of Robert Lyall, 1789—1831. Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-030-51648-2. ISBN 978-3-030-51648-2.
 Oliver, Samuel Pasfield (1886). Madagascar: An Historical and Descriptive Account of the Island and Its Former Dependencies, Volume 1. Macmillan. pp. 41-47.
 Laidler, Keith . Female Caligula: Ranavalona, Madagascar’s Mad Queen. Aziloth Books. pp. 43-44. ISBN 978-1911405191.

Ссылки 
 HISTOIRE DE MADAGASCAR

История Мадагаскара
Премьер-министры Мадагаскара
Военачальники Мадагаскара
Казнённые в XIX веке
Казнённые на Мадагаскаре